Pfarrkirche Leobendorf ist der Name folgender Kirchen:

 Pfarrkirche hl. Markus in Leobendorf, Niederösterreich;
 Pfarrkirche hl. Oswald in Leobendorf, Bayern